Mező Béla (1883–1954) könnyűatléta, orvos, egyetemi tanár
 Mező Béla (1956–) futsal játékvezető, étteremigazgató